Muş (provincie), een provincie van Turkije
 Muş (district), een district in deze provincie
 Muş (stad), de hoofdstad van deze provincie